Spilopyrinae — подсемейство жуков-листоедов. Около 50 видов. Встречаются в Южном полушарии.

Распространение 
Австралия, Новая Гвинея, Южная Америка (Аргентина, Чили)

Описание 
Жуки средних или мелких размеров с овальным и удлинённым телом, от 7 до 20 мм. Дорзум в целом выпуклый, вентральная сторона в целом плоская; верхняя поверхность гладкая или бугорчатая, голая и блестящая, или опушенные, или чешуйчатые и тусклые.

Систематика 
Одно из небольших подсемейств жуков-листоедов. По данным классификации 2000—2014 годов выделяют 9 родов. Подсемейство Spilopyrinae ранее (до 2000 года) считалось трибой в составе Eumolpinae. Однако, некоторые авторы отнеслись к этому повышению таксономического ранга критически и по-прежнему считали подсемейство трибой в составе Eumolpinae.

  — Австралия (1 вид)
 
  — Новая Каледония (9)
  — Австралия (10)
 
 
  — Аргентина, Чили (2 вида)
  — Австралия, Новая Гвинея (13)
  — Австралия (1)
 
  — Австралия, Новая Гвинея (5)
  — Перу, Чили (2)

Примечания

Ссылки 
 Australian Faunal Directory — Subfamily Spilopyrinae Chapuis, 1874
 Подсемейство эумольпины (Chrysomelidae: Eumolpinae) — атлас листоедов России

 
Подсемейства насекомых